La  conite  est un synonyme désuet, qui peut désigner deux minéraux : 

une variété de dolomite riche en magnésium (Schumacher 1801) 

le quartz (Mac Culloch)

Notes et références